Konkurs ZPAP Dzieło Roku w Toruniu - festiwal i przegląd konkursowy prac plastycznych artystów plastyków z Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego, odbywający się od 1974 w Toruniu.

Charakterystyka 
Konkurs jest najstarszym w regionie przeglądem wszelkiej twórczości plastycznej - graficznej, malarskiej, rzeźbiarskiej. 

Organizatorem jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego. Prezesem ZPAP Okręg Toruński jest Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz.

Festiwal odbywa się co roku, w marcu. Ekspozycja wyróżnionych prac trwa przez kilka tygodni. Prezentacje udostępniane są w Galerii Sztuki Wozownia, w Galerii Na Piętrze lub w Pałacu Eskenów.

Historia 
Związek Polskich Artystów Plastyków jest profesjonalnym stowarzyszeniem artystów sztuk plastycznych. Działa w 22 okręgach w Polsce. Został założony w 1911 w Krakowie. Zrzesza 8500 artystów specjalności: malarstwo, grafika, rzeźba, architektura wnętrz, ceramika, szkło, witraż, medalierstwo, tkanina, wzornictwo przemysłowe, mebel, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, fotografia, multimedia.

Zorganizowane życie plastyczne rozpoczęło się w Toruniu po I wojnie światowej. Konfraternia Artystów w Toruniu założona w 1920 przez Juliana Fałata skupiała ówczesne środowiska artystyczne Torunia. 

Okręg Toruński ZPAP powstał w 1945 jako najstarszy w regionie i jeden z najstarszych w północnej Polsce. Pierwszym prezesem był Tymon Niesiołowski, malarz okresu międzywojennego. Dziś Okręg Toruński ZPAP liczy przeszło 300 artystów, poza toruńskim UMK także z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Poznania i Łodzi.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona ZPAP Okręg Toruń
 Strona ZPAP

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Grafika
Malarstwo